Horio Tadaharu – Tozama daimyō giapponese
 Horio Tadauji – daimyō giapponese
 Horio Yoshiharu – daimyō giapponese